Touch the Sky – album Carole King
 Touch the Sky – album A Touch of Class
 „Touch the Sky” – singel Seana Paula